Великий Крибаветен — острів в архіпелазі Сіллі, Велика Британія
 Малий Крибаветен — острів в архіпелазі Сіллі, Велика Британія